Gödöllő beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Gödöllő
 das Schloss in der Stadt, siehe Schloss Gödöllő,
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Gödöllő
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Gödöllő